Széll, apellido, puede referirse a:

 Colomán Széll, político y estadista húngaro; o
 George Szell, músico húngaro.